Neander (eine gräzisierte Neubildung aus dem Namen Neumann) ist:

Familienname folgender Personen:

 Albrecht Neander (* 1958), deutscher Musiker, Gitarrist der Rodgau Monotones
 Anna Neander (1615–1689), soll den Dichter Simon Dach zu dem Gedicht Ännchen von Tharau inspiriert haben
 Alexis Neander (ca. 1560 – ca. 1605), deutscher Priester und Komponist
 August Neander (1789–1850), deutscher evangelischer Theologe
 Britta Neander (1956–2004), deutsche Musikerin
 Christian Neander (* 1968), deutscher Gitarrist, Komponist und Produzent
 Christoph Neander (eigentlich Christoph(orus) Neumann; 1589–1625), deutscher Musiker, Kreuzkantor in Dresden
 Christoph Friedrich Neander (1723–1802), evangelischer Pfarrer und Kirchenliederdichter
 Daniel Amadeus Neander (1775–1869), deutscher evangelischer Theologe und Bischof von Berlin
 Ernst Neumann-Neander (1871–1954), deutscher Künstler, Erfinder und Motorradbauer der Marke Neander
 Joachim Neander (1650–1680), deutscher Pastor und Kirchenlieddichter, nach ihm ist das Neandertal und somit der Neandertaler benannt.
 Joachim Neander (Journalist) (1924–2009), deutscher Journalist
 Joachim Friedrich Wilhelm Neander von Petersheiden (1743–1817), königlich preußischer Generalmajor
 Johann Neander (um 1596 – um 1630), deutscher Mediziner, Arzt und Medizinhistoriker
 Johann George Christian Neander (1784–1854), Berliner Fabrikant, siehe Neanderstraße
 Karl Franz Neander von Petersheide (1626–1693), Titularbischof von Nicopolis und Weihbischof in Breslau

 Wilhelm Neander (1892–1968), deutsch-baltischer Theologe und Kirchenhistoriker

Außerdem:
 Neander (Mondkrater), benannt nach dem Mathematiker Michael Neander
 Neander Motorfahrzeuge, ehemaliger deutscher Kraftfahrzeughersteller
 Neander Motors, Erfinder des Doppelkurbelwellen-Dieselmotors 
 Neànder (Band), deutsche Instrumental-Doom-Metal-Band